Stadion Miejski w Krakowie
 Stadion Wisły Kraków (1922)